Bertin ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist insbesondere in der französischsprachigen Welt verbreitet und leitet sich vom althochdeutschen berath: glänzend, berühmt ab. Siehe dazu auch Bert.

Namensträger

Vorname 
 St. Bertin (~615–709), Abt von St. Omer 
 Bertin Doué, ivorischer Leichtathlet
 Bertin Ollé Ollé (* 1961), ehemaliger kamerunischer Fußballspieler
 Bertín Osborne, eigentl. Norberto Juan Ortiz Osborne (* 1953), spanischer Sänger, Moderator und Schauspieler
 Bertin Quentin (~ 1690–1767), französischer Violinist und Komponist
 Bertin Tomou (* 1978), kamerunischer Fußballspieler

Familienname 
 André Bertin (1912–1994), französischer Radrennfahrer
 Antoine Bertin (1752–1790), französischer Dichter
 Auguste Louis Bertin de Blagny (1725–1780), Staatsrat, königlicher Schatzmeister
 Basil Bertin (* 1992), seychellischer Fußballspieler
 Charles Bertin (1919–2002), belgischer Schriftsteller, Jurist und Gewerkschaftsfunktionär
 Charles-Émile Bertin (1871–1959), französischer Militärattaché
 Eddy C. Bertin (1944–2018), belgischer Schriftsteller
 Exupère Joseph Bertin (1712–1781), französischer Mediziner, Arzt, Leibarzt und Anatom
 Françoise Bertin (1925–2014), französische Schauspielerin
 Frantz Bertin (* 1983), haitianischer Fußballspieler
 Giorgio Bertin (* 1946), italienischer Priester, Bischof von Dschibuti
 Henri-Léonard Bertin (1720–1792), französischer Staatsmann
 Jacques Bertin (1918–2010), französischer Kartograph

 Léon Bertin (1896–1954), französischer Zoologe

 Louise Bertin (1805–1877), französische Komponistin

 Pierre Auguste Bertin (1818–1884), französischer Physiker
 Robert Bertin (1849–1933), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Rose Bertin (1747–1813), französische Schneiderin
 Samir Bertin d’Avesnes (* 1986), komorischer Fußballspieler
 Théodore-Pierre Bertin (1751–1819), französischer Stenographist
 Willy Bertin (* 1944), italienischer Biathlet

Kunstfigur 
 Werner Bertin ist der Name einer Person in dem Roman Junge Frau von 1914 von Arnold Zweig.

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname